Хюберт — нидерландская () и немецкая () фамилия. Известные носители:

 Хюберт, Элизабет (род. 1987) — немецкая исполнительница ролей в мюзиклах.
 Хюберт ван Блейенбюрг, Виллем Петер (1881—1936) — нидерландский офицер, спортсмен-фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.
 Хюберт Клас, Виллем Вернер (род. 1938) — бельгийский государственный и политический деятель.
 Хюберт Лунс, Йозеф Антуан Мари (1911—2002) — нидерландский дипломат, политический деятель.
 Хюберт Тейссен, Антуан (1906—1982) — католический прелат.

См. также